XXIV чемпионат Украины по волейболу среди женских команд Суперлиги проходил с 3 октября 2014 по 30 апреля 2015 года с участием 8 команд.

Южненский «Химик» защитил свой титул, став чемпионом досрочно — обыграв 22 апреля запорожскую «Орбиту». Таким образом, южненские волейболистки установили новый рекорд страны — 5 выигранных чемпионских титулов подряд.

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги состоят из предварительного и финального этапов. На предварительном 8 команд провели двухкруговой турнир по системе с разъездами со спаренными матчами. 4 лучших вышли в финальный этап, где в четырёх съездных турах разыграли медали. Команды, которые заняли места с 5-го по 8-е, поборолись за сохранение прописки в элите в однотуровом турнире на площадке команды, которая заняла 5-е место на первом этапе.

В финальном турнире командам были начислены бонусные очки согласно занятым местам по итогам регулярного первенства. Первая четвёрка: «Химик» - 3, «Орбита» - 2, «Северодончанка» - 1, «Галычанка» - 0. Квартет аутсайдеров: «Волынь» - 3, «Регина» - 2, «Белозгар» - 1, «Педуниверситет» - 0.

Предварительный этап

Турнирная таблица 

 За победы 3:0 и 3:1 командам начисляется 3 очка, 3:2 — 2, за поражения 2:3 — 1, 1:3 и 0:3 — 0, за неявку снимается 1 очко.
 КСП — коэффициент соотношения партий; КСМ — коэффициент соотношения мячей.
 За неявку или неаргументированный отказ проводить календарный матч, с команды снимается одно турнирное очко.

Результаты матчей

Финальный этап

1—4 места 

 Бонусные очки: «Химик» - 3, «Орбита» - 2, «Северодончанка» - 1, «Галычанка» - 0.

Призёры 
 «Химик» (Южный): Екатерина Кальченко, Елена Расточило, Ирина Трушкина, Алла Политанская, Татьяна Хилюк, Анастасия Чернуха, Юлия Герасимова, Дарья Степановская, Татьяна Карпушина, Мина Томич, Надежда Кодола (капитан команды), Александра Перетятько, Елена Напалкова, Кристина Немцева. Тренер — Сергей Голотов.

 «Северодончанка» (Северодонецк): Инна Денина, Карина Юрченко, Светлана Дорсман, Людмила Афанасьевская, Анна Лисеенкова (капитан команды), Ольга Балабанова, Таисия Хорольская, Алина Гавриленко, Татьяна Литвиновская, Наталья Луханина. Тренер — Гарий Егиазаров.

 «Орбита» (Запорожье): Екатерина Дудникова, Ольга Скрипак (капитан команды), Виктория Дедкова, Кристина Пугачёва, Александра Быценко, Ксения Сухорукова, Наталья Дерюгина (либеро), Наталья Клименова (либеро), Юлия Яструб, Дарья Дрозд, Анастасия Дударенко, Виктория Савченко, Лидия Лучко, Ольга Угленко, Светлана Фартушняк, Екатерина Фролова, Полина Пасс, Ксения Пугач, Илона Побережная, Александра Перепыч, Инна Курасова, Александра Кутнякова. Тренер — Игорь Филиштинский.

Индивидуальные призы

5—8 места 

 Бонусные очки: «Волынь» - 3, «Регина» - 2, «Белозгар» - 1, «Педуниверситет» - 0.

Ссылки 
 Чемпионат Украины по волейболу среди женщин-2014/15 
 Чемпионат Украины по волейболу среди женщин-2014/15. Финальный этап 
 «Химик» - пятикратный чемпион Украины!
 «Химик» награждён золотыми медали

2014 год в волейболе
2015 год в волейболе